Дитрема, или японская дитрема () — вид лучепёрых рыб семейства живородковых. Распространены в северо-западной части Тихого океана в прибрежных водах Японии и Кореи. Максимальная длина тела 24 см. Живородящие рыбы.

Таксономия и этимология 
Впервые описан в 1853 году голландским медиком и ихтиологом Питером Блекером (; 1819—1878) и помещён в род Ditrema. Видовое название дано в честь голландского зоолога Конрада Темминка (; 1824—1888), который в 1844 году выделил род Ditrema, но не включил в род данный вид.

Классификация и распространение 
Выделяют два подвида:
Ditrema temminckii pacificum — распространены вдоль тихоокеанского побережья Японии;
Ditrema temminckii temminckii — распространены в Японском и Жёлтом морях

Описание 
Тело высокое, овальной формы, сжато с боков. Верхний профиль головы в области глаза прямой. Рыло короткое с небольшим ртом. Челюсти одинаковые по размеру, у самцов и самок с одним рядом зубов, притуплённых или конической формы. Нижняя губа прикреплена к симфизу с помощью кожного выроста. На нижней части жаберной дуги около 15 коротких и тонких жаберных тычинок. В длинном спинном плавнике 9—11 (наичаще 10) жёстких и 20 (иногда) 19—22 мягких лучей. В анальном плавнике 3 жёстких и 25—28 (наичаще 26) мягких лучей. Хвостовой плавник выемчатый. В боковой линии 72—73 чешуек. Выше боковой линии проходит 11—12 рядов чешуи. Максимальная длина тела 24 см.

Спина синевато-стального или коричневатого цвета, бока и брюхо серебристые. Жёсткая часть спинного плавника с чёрным краем. Отсутствует чёрная линия у основания анального плавника. В начале основании колючего луча брюшного плавника у D. t. temminckii всегда есть чёрное пятно, а у D. t. pacificum вдоль заднего края жёсткого луча брюшного плавника проходит чёрная линия. На нижнем крае предкрышки два чёрных пятна — в передней части и в углу; у D. t. pacificum переднее чёрное пятно отсутствуют. Через глаз наискосок проходит тёмная полоса, доходящая до угла рта. Передней ней проходит вторая тёмная полоса, идущая от переднего края глаза до предчелюстной кости.

Биология 
Морские бентопелагические рыбы. Обитают над скалистыми и песчаными грунтами, часто в зарослях бурых водорослей.

Живородящие рыбы. Самец оплодотворяет самку с помощью утолщённого переднего конца анального плавника. Развитие эмбрионов проходит внутри материнского организма. Обычно вынашивается около 13 эмбрионов. Мальки вымётываются в мае — июне.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Животные, описанные в 1853 году
Живородковые
Рыбы Тихого океана